sacristain

 Hippolyte Bedeau (1824-1878), auteur dramatique et chansonnier français ; 
 Julien Bedeau dit Jodelet (1586-1660), comédien français ; 
 Marie-Alphonse Bedeau (1804-1863), général français. 
 
Toponymes :
 Bedeau, village de colonisation en Algérie nommé du patronyme du général Bedeau ci-dessus, aujourd'hui Ras El Ma.

Homophones : 
  (nom de famille)